Doris Hart ha battuto in finale Louise Brough 6-8, 6-1, 8-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1954